{{Infobox animanga personaje serie
|serie = ¡Oh, Mi Diosa!
|nombre = Skuld
|otrosnombres = 
|edad = 11 – 13 al inicio de la serie, actualmente 14 – 17 (física)
|altura = 1,50
|peso = 43,09 kg
|ocupación = Diosa
|procedencia = Yggdrasil
|tipoextra = Rango
|extra = Segunda clase, primera categoría, licencia limitada
|relevancia = Personaje Principal
|familia = Anzus (Madre) Belldandy (Hermana)Urd (Mediahermana)
|seiyu = Aya Hisakawa
|doblador =  Mónica Estrada (Ova) Sarah Souza (Mini diosas)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Inventos
|listatecnicas = Martillo depuradorBanpei-kunExplosivossigel
|tipoextra1 = Elemento afín
|listaextra1 = Agua
|tipoextra2 = Ángel
|listaextra2 = Noble Scarlet
}}

 es una personaje de la serie de manga y anime ¡Oh, Mi Diosa! y es la hermana menor de Belldandy. Es la tercera diosa en aparecerse a Keiichi Morisato, y posee el rango de Diosa de segunda clase, tipo uno, con licencia limitada, una categoría similar al de su hermana mayor Urd. Tanto ella como sus hermanas, fueron creadas basándose en la Norna Skuld, diosa del futuro de la mitología escandinava.

Biografía 

Su edad verdadera es desconocida (al igual que sus hermanas), pero su edad física al comienzo de la serie era la de una preadolescente (11 – 13 años).

Debido a su poco poder mágico, ella posee la habilidad de crear máquinas complejas, y es depuradora del sistema Yggdrasil. Del trío de diosas, ella representa al futuro. Sólo es capaz de recargar sus energías consumiendo helado, y puede viajar mágicamente a través del agua tibia o caliente.

Dada su inteligencia, ella puede crear a partir de cualquiera cosa, una serie de dispositivos complejos, incluyendo explosivos, un detector de neutrinos, lentes que permiten ver a los “virus de computadora” invisibles, o inclusive un aparato que remueve un agujero negro del cuerpo de Keiichi. Sus mejores inventos son el robot Banpei-kun y el maniquí Sigel. Es capaz de realizar ecuaciones complejas y de aplicar reingeniería sobre cualquier objeto, aún si el objeto original es destructivo, ella es capaz de hacerlo más destructivo. Su principal desventaja es que ella se le olvida hacer un manual de instrucciones a cada invento; también ella se preocupa en exageración por un detalle del dispositivo (sobre todo con el poder) y se olvida de otros, teniendo la mayoría de sus artefactos una gran inestabilidad.

Como inventora, odia las creaciones ineficientes o máquinas sin efectividad alguna (como los juguetes). Esto es aprovechado por Urd como castigo cuando Skuld llega a tocar o romper las pociones mágicas de Urd, y ella decide regalarle juguetes.

Durante el desarrollo del manga, ella comienza a tener la habilidad de usar magia. Por mucho tiempo su única habilidad era la de visualizar las palabras (usualmente insultos) que ella decía, un poder que expresaba frustración con Urd y con Keiichi.

Decide viajar a la Tierra, cuando hubo un crecimiento inusual de virus en la supercomputadora Yggdrasil, debido a la prolongada convivencia de Belldandy con Keiichi. Ella creía que Belldandy estaba viviendo con Keiichi en contra su voluntad y trató de convencerla de que regresara al Cielo, con el fin de resolver el problema de los virus, y permanecer al lado de Belldandy. Dado que Belldandy no podía abandonar a Keiichi por el deseo concedido, Skuld decide permanecer en la Tierra y acompañar a Belldandy. Siempre pelea con su hermana mayor Urd, sobre todo cuando Urd incentiva la relación de Belldandy con Keiichi; aunque a veces ambas hermanas se aprecian mutuamente y se ayudan en momentos críticos.

También en el manga, es considerada una celebridad menor en el campus del Nekomi Tech, en especial al haber retado a la hermana de Keiichi, Megumi Morisato, a un duelo entre robots. Los compañeros de Keiichi se sienten sorprendidos por las habilidades de Skuld, aunque desconocen que ella es una diosa.

Al contrario de Belldandy y Urd, Skuld no poseía un ángel cuando apareció por primera vez. Posteriormente, Urd le da a Skuld un huevo de un ángel, Noble Scarlet. Debido al poco poder de Skuld, Noble Scarlet no posee la suficiente obediencia hacia su diosa. Urd decide después guardar a Noble Scarlet en un huevo, con la promesa de que le sería entregada cuando Skuld tuviera mayor poder; mientras tanto, Skuld mantendría el huevo en un collar que ella usa. Posteriormente en el manga, ella llama a Noble Scarlet para lugar contra el Ángel Devorador; pero en ese momento Skuld tenía el suficiente poder para controlar a su ángel.

Skuld siempre porta su martillo depurador, cuya función es combatir contra los virus de Yggdrassil (que son seres parecidos a conejos con ocho patas). Estos seres pueden causar efectos desastrosos como hacer caer nieve en un solo lugar.

Su personalidad es muy protectiva hacia Belldandy, en especial al inicio de la historia, y siente sobre ella una relación muy afectiva e íntima (onee-sama). Tanto ella como Banpei-kun limitan la relación de Belldandy y Keiichi, aunque posteriormente Skuld comienza a ser menos estricta en su relación, teniendo mayor confianza con Keiichi.

Enlaces externos 
 Página oficial de ¡Oh, Mi Diosa! (en japonés)
 Perfil de Skuld en OMG! Wiki (en inglés)
 Perfil de Skuld en Ah Keiichisama

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Ingenieras ficticias
Diosas en la ficción
Inventores ficticios
Roboticistas ficticios